Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2008 года проходил одновременно с турниром у мужчин 11-18 ноября в г. Тверь. Являлся отборочным к Чемпионату России по международным шашкам среди женщин 2009 года.

Главный судья, судья РК В. А. Роберов, главный секретарь, судья РК Ю. В. Харченко.

 Дополнительный матчи 

Георгиева Г. — Тетерина Т. 2-0

Чупрова А. — Читайкина Е. 5-3

Собакина А. — Лубчинская Е. 6-4

Примечания 

Командные чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по шашкам в Твери
Чемпионаты России в 2008 году
2008 год в шашках
Ноябрь 2008 года
2008 год в Тверской области